

Navi 
 Pelosi (S522) – sottomarino della Marina Militare

Persone 
 Claudio Pelosi (1966) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Filippo Pelosi (1896-1980) – politico italiano
 Giuseppe Botterini De Pelosi (1853-1927) – avvocato e politico italiano
 Giuseppe "Pino" Pelosi (1958-2017) – criminale italiano
 Mauro Pelosi (1949) – cantautore italiano
 Nancy Pelosi (1940) – politica statunitense
 Oscar Pelosi (1938-1996) – pittore e incisore italiano
 Roberta Pelosi (1960) – ex tiratrice a volo italiana
 Salvatore Pelosi (1906-1974) – militare e ammiraglio italiano

Zoologia 
 Pelosi (Pilosa) – ordine di mammiferi